Genehmigung steht für:

 Erlaubnis, im Verwaltungsrecht ein Verwaltungsakt
 zivilrechtlich die nachträgliche Zustimmung zu einem Rechtsgeschäft

Siehe auch: